Музыче́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Музыченко, Александр Алексеевич (род. 1955) — советский яхтсмен, олимпийский чемпион.
 Музыченко, Иван Николаевич (1901—1970) — советский генерал-лейтенант.
 Музыченко, Наталья — российский спортсменка (плавание в ластах).
 Музыченко, Светлана Леонидовна (род. 1963) — российский кинорежиссёр.

См. также 
 Музическу, Гавриил Вакулович — настоящая фамилия Музыченко.